Williamson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Williamson County, Illinois
 Williamson County, Tennessee
 Williamson County, Texas